Kethops är ett släkte av mångfotingar. Kethops ingår i familjen Scolopocryptopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skolopendrar
Kethops